Die Liste der Gemarkungen in Sachsen umfasst alle aktuellen und historischen Gemarkungen gemäß den Angaben des Staatsbetriebs Geobasisinformation und Vermessung Sachsen.

Einzelnachweise 

!
Gemarkung